Койденское сельское поселение или муниципальное образование «Койденское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Мезенском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствует административно-территориальной единице в Мезенском районе — Койденскому сельсовету.

Административный центр — село Койда.

География 
Койденское сельское поселение находится на севере Мезенского муниципального района, на Зимнем берегу Горла Белого моря, на Абрамовском берегу Мезенской губы и на острове Моржовец. Главная река поселения — Койда.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят населённые пункты::
 Маяк Вороновский
 Койда
 Майда
 Моржовец

См. также 
 Список населённых пунктов Мезенского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (редакция 2004 года)
 Мезенский район (Койденский сельсовет): Подчинённые пункты (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Упразднённые муниципальные образования Мезенского района